

Geografia
 Ait Haddou Youssef – centro abitato e comune rurale della provincia di Chichaoua, in Marocco
 Oulad Ali Youssef – centro abitato e comune rurale della provincia di Boulemane, in Marocco
 Oulad Sidi Ali Ben Youssef – centro abitato e comune rurale della provincia di El Jadida, in Marocco
 Ouled Youssef – centro abitato e comune rurale della provincia di Béni Mellal, in Marocco

Persone
 Ali Youssef (2000) – calciatore tunisino con cittadinanza svedese
 Bassem Youssef (1974) – showman e chirurgo egiziano
 Christer Youssef (1987) – calciatore svedese di origine assira
 Dhafer Youssef (1967) – musicista e cantante tunisino
 Fahd Youssef (1987) – calciatore siriano
 Gregorio II Youssef-Sayour (1823-1897) – patriarca cattolico egiziano
 Hameed Youssef – (1987) – calciatore kuwaitiano
 Ismail Youssef (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano
 Leila Ben Youssef (1981) – ex astista tunisina con cittadinanza statunitense
 Mahmoud Al-Youssef (1988) – calciatore siriano
 Medhat Youssef (1927-2001) – cestista egiziano
 Mohamed Youssef (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano
 Ramy Youssef (1991) – attore, sceneggiatore e comico statunitense di origini egiziane
 Rania Youssef (1973) – attrice egiziana
 Susan Youssef (1977) – regista e sceneggiatrice statunitense di origini libanesi e siriane

Altro
 Madrasa di Ben Youssef – scuola coranica d'architettura arabo-andalusa di Marrakech, in Marocco

Pagine correlate
 Ben Youssef